Llista d'asteroides del 73.001 al 74.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 73001–73100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 73101–73200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 73201–73300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 73301–73400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 73401–73500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 73501–73600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 73601–73700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 73701–73800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 73801–73900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 73901–74000 [ modifica]